Агибалов — русская фамилия; имеет женскую форму Агибалова.

Известные носители 
 Агибалов, Алексей Александрович (1940—2019) — русский музыкант-гитарист, композитор, художник.
 Агибалов, Валерий Михайлович (род. 1951) — советский спортсмен-тяжелоатлет.
 
 
 Агибалов, Михаил Павлович (1911—1941) — Герой Советского Союза.
 Агибалова, Екатерина Васильевна (1914—2000)  — автор школьного учебника «История средних веков» для 6 класса (в соавторстве с Г. М. Донским). Лауреат Государственной премии СССР (1973 г.).